Moucha peut faire référence à :

Patronyme
 Miloslav Moucha, (1942- ), est un peintre et un écrivain français d'origine tchèque.
 Stéphane Moucha, (1968- ), est un compositeur français.

Toponyme
 L'île Moucha, une petite île de Djibouti, à l'entrée du golfe de Tadjourah.
 Aéroport de Moucha

Homonymie
Homonymie de patronyme